Hulk puede referirse a:

Cómics 
 Hulk, personaje de ficción de Marvel Comics.
 Hulk II, alias de Rick Jones, personaje de ficción de Marvel Comics.

Series de televisión 

 The Incredible Hulk, serie de televisión protagonizada por Bill Bixby y Lou Ferrigno.

Películas 
 Hulk, película de 2003 dirigida por Ang Lee.
 The Incredible Hulk, película de 2008 dirigida por Louis Leterrier.

Videojuegos 
 Hulk, videojuego sobre la película de Ang Lee Se desarrolla después de la película
 The Incredible Hulk videojuego sobre la película de Louis Leterrier.

Personas 
 Hulk, sobrenombre del futbolista brasileño Givanildo Vieira de Souza.
 Hulk Hogan, luchador profesional y actor estadounidense